Dundas (Austrália Ocidental) — cidade fantasma na região de Goldfields-Esperance
Dundas (Tasmânia) — cidade fantasma australiana
Dundas (Minesota) — cidade dos Estados Unidos
Dundas Square — praça de Toronto, Canadá
Dundas Street — em Toronto

Estações de metropolitano de Toronto, Canadá
Estação Dundas (TTC)
Estação Dundas West

Desambiguações de topônimos